Höglund ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Höglund (* 1958), schwedische Kinderbuchautorin, Illustratorin
 Alexandra Höglund (* 1990), schwedische Fußballspielerin
 Frida Höglund (* 1982), schwedische Fußballspielerin
 Hans Höglund (1952–2012), schwedischer Kugelstoßer
 Henric Höglund (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler
 Jonas Höglund (* 1972), schwedischer Eishockeyspieler
 Otto Magnus Höglund (1846–1933), schwedischer Kaufmann, Reichstags- und Kommunalpolitiker
Sven Höglund (1910–1995), schwedischer Radrennfahrer
 Zeth Höglund (1884–1956), schwedischer Politiker, Autor und Journalist